Deichmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Deichmüller  (1854–1944), deutscher Prähistoriker und Paläontologe
 Jürgen Deichmüller (1916–2000), deutscher Archäologe